een Zwitserse gemeente: Saint-Ours (Zwitserland)

Saint-Ours (Puy-de-Dôme)
Saint-Ours (Savoie)